Ode (dichtkunst)
 Ironische lofrede
 Eulogie